Чуюнча — имя собственное.
 Чуюнча — прежнее название села Урожайное, Симферопольский район, Крым.
 Чуюнча — река в Крыму, правый приток Салгира.